Květnov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Květnov, Ortsteil von Blatno, Okres Chomutov; siehe Květnov (Blatno)
 Květnov, Ortsteil von Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod